Ibragimow (auch Ibragimov; weibliche Form Ibragimowa bzw. Ibragimova) ist der Familienname folgender Personen:

 Älischan Ibragimow, kasachischer Unternehmer
 Alina Ibragimova (* 1985), russische Geigerin
 Anwar Kamilewitsch Ibragimow (* 1965), russischer Fechter
 Aziz Ibragimov (* 1986), usbekischer Fußballspieler

 Kamil Anwarowitsch Ibragimow (* 1993), russischer Fechter
 Kanta Chamsatowitsch Ibragimow (* 1960), russischer Schriftsteller

 Mogamed Ibragimov (* 1974), nordmazedonischer Ringer

 Said-Emin Ibragimov (* 1946), tschetschenischer Exil-Politiker
 Serik Ibragimow (* 1988), kasachischer Sänger
 Sultan-Achmed Magomedsalichowitsch Ibragimow (* 1975), russischer Boxer

Siehe auch:
 İbrahimov